Ramales de la Victoria är en kommunhuvudort i Spanien.   Den ligger i provinsen Provincia de Cantabria och regionen Kantabrien, i den norra delen av landet,  km norr om huvudstaden Madrid. Ramales de la Victoria ligger  meter över havet och antalet invånare är .

Terrängen runt Ramales de la Victoria är huvudsakligen kuperad, men västerut är den bergig. Ramales de la Victoria ligger nere i en dal. Den högsta punkten i närheten är  meter över havet,  km sydväst om Ramales de la Victoria. Runt Ramales de la Victoria är det ganska glesbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer. Närmaste större samhälle är Colindres,  km norr om Ramales de la Victoria. Omgivningarna runt Ramales de la Victoria är en mosaik av jordbruksmark och naturlig växtlighet.

Kustklimat råder i trakten. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juni, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är januari, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är augusti, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor

Externa länkar

Orter i Kantabrien